Военный орден Святого Генриха — орден, учреждённый Августом III, королём Польши и курфюрстом Саксонии (под именем Фридрих Август II) 7 октября 1736 года.

Военный орден Святого Генриха — один из старейших военных орденов Германии. Он старше известного ордена Pour le Mérite.
 
Он назван в честь Генриха II, последнего императора Священной Римской империи, имевшего саксонское происхождение, связанного с христианизацией Средней Германии и почитавшегося за свой рыцарский характер.

После падения Второго рейха в Германии в результате первой мировой войны, орден был упразднён.

Степени 
Орден имел четыре класса:
Большой крест.
Командор первого класса.
Командор второго класса.
Рыцарь.

Кресты разных степеней различались размером. Как правило, степень ордена зависела от чина награждаемого - первая степень для монархов и высшего генералитета, вторая степень для остальных генералов, и так далее. Такая практика являлась общепринятой. Одновременно с этим старались, чтобы награждение совершалось последовательно, от низшей степени к высшей, имея в виду, что с ростом чина награждаемого будут увеличиваться его заслуги, а значит и повышаться вручаемая степень ордена. Такая практика также была общепринятой.

Низшими степенями ордена фактически служили золотая и серебряная военные медали святого Генриха.

Описание 
Знак ордена представляет собой золотой мальтийский крест с белой окантовкой. На золотом медальоне в центре креста - портрет святого Генриха, на синем ободке медальона - надпись "FRIDR•AUG•D•G•REX•SAX•INSTAURAVIT". На обратной стороне медальона - герб Саксонии, на синем ободке - девиз  "VIRTUTI IN BELLO" ("Храбрость на войне"). Между концами креста находится изображение рутового венца - элемента герба Саксонии. Крест увенчан золотой короной.

Звезда ордена - восьмиконечная. На медальоне в центре звезды - также изображение святого Генриха, но на ободке - девиз "VIRTUTI IN BELLO" . Полагалась к ордену двух первых классов.

Лента ордена - голубая с жёлтыми полосами по краям.

Знак Большого креста мог также носиться на орденской цепи.

Количество награждений 
Согласно данным из сохранившихся документов бывшей Королевской государственной канцелярии Саксонии всего было вручено орденов:
 1736 — 1768: 30
 1768 — 1796: 35
 1796 — 1829 год: 431
 а также дополнительно были награждены 4 английских подданых, 85 французских и 1 русский.
 1829 — 1914: 240.
 1914 — 1918: 2717.
 в том числе 6 австрийцам, 2 болгарам и 1 — подданному Османской империи.

Кроме того, во время Первой мировой войны было награждено орденами:
 153 командор II класса
 14 командор I класса
 12 Больших крестов.

Известные награждённые

Большой крест 

 Альберт Саксонский
 Александр фон Саксен-Гессафе
 М.Б. Барклай-де-Толли
 Карл Бернхард Саксен-Веймар-Эйзенахский
 Карл I
 Карл XIV Юхан
 Луи-Николя Даву
 Эрнст I
 Франц Иосиф I
 Фридрих Август II
 Фридрих Август III
 Фридрих III
 Фридрих Карл Николай Прусский
 Георг Саксонский
 Йосип Елачич
 Пауль фон Гинденбург
 Мария Эммануил Саксонский
 Хельмут фон Мольтке
 Рупрехт Баварский
 Вильгельм II
 кронпринц Вильгельм
 Вильгельм I
 Вильгельм II Вюртембергский

Гроссмейстеры Ордена 
 Фридрих Август II, курфюрст Саксонии, под именем Август III также король Польши (1736–1763)
 Фридрих Кристиан, курфюрст Саксонии (1763)
 Фридрих Август III, курфюрст Саксонии, затем под именем Фридрих Август I — король Саксонии (1763–1827)
 Антон, король Саксонии (1827–1836)
 Фридрих Август II, король Саксонии (1836–1854)
 Иоганн, король Саксонии (1854–1873)
 Альберт, король Саксонии (1873–1902)
 Георг, король Саксонии (1902–1904)
 Фридрих Август III, король Саксонии (1904–1918)

Иллюстрации

Примечания

Литература 
 Oberst a.D. Georg Richter et al.: Der königlich sächsische Militär St. Heinrichs Orden 1736—1918, 1937. Republiziert im Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt am Main 1964.
 
 Artur Baumgarten-Crusius, bearb., Sachsen in grosser Zeit (1919)
 Neal O'Connor, Aviation Awards of Imperial Germany in World War I and the Men Who Earned Them: Volume III - The Aviation Awards of the Kingdom of Saxony (1993).
 Dr. Kurt-Gerhard Klietmann, Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille (1966).

Ссылки 
 Abbildung und Informationen zum Kgl. Sächs. MStHO 
 Träger des MStHO in der dt. Fliegertruppe 
 Носители ордена .
 Орден святого Генриха на странице Юрия Яшнева
 Цепь ордена Святого Генриха на живописном портрете короля Альберта  

Ордена Саксонии
Появились в 1736 году
Исчезли в 1918 году